W Polsce
 Lisów – przysiółek wsi Grabownica w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Krośnice
 Lisów – osada w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz
 Lisów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów 
 Lisów – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Słubice 
 Lisów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna 
 Lisów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk 
 Lisów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Skołyszyn 
 Lisów – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Herby 
 Lisów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Morawica 
 Lisów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice 
 Lisów – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Elbląg
 Lisów – gromada w powiecie lubartowskim
 Lisów – gromada w powiecie lublinieckim

 Na Ukrainie
 Lisów – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie maniewickim

Zobacz też 
 Lisowo